Notzing steht für
 Notzing (Oberding), Ortsteil der Gemeinde Oberding, Landkreis Erding, Bayern
 Notzing (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch
 Schrenck von Notzing, Münchner Patriziergeschlecht, mit einer Liste von Namensträgern